Andreasklooster (Utrecht), voormalig klooster aan de Springweg in de Utrechtse binnenstad
Apostolos Andreasklooster, Cypriotisch-orthodox klooster in Noord-Cyprus